Ла-Гуа́рдия-де-Хаэ́н () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большой Хаэн. Занимает площадь 38,28 км². Население — 4232 человека (на 2010 год). Расстояние — 10 км до административного центра провинции.

Покровителями города считаются святой Себастиян и святая дева дель Росарио.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Хаэна